Le Train, filme (1973) com Jean-Louis Trintignant e Romy Schneider distribuído no Brasil como O Último Trem
 The Midnight Meat Train, filme (2008) com Bradley Cooper e Brooke Shields exibido no Brasil como O Último Trem

Desambiguações de cinema